Toponímia:
 El Vilà (Arbúcies), serra al municipi d'Arbúcies (comarca de la Selva)
 El Vilà (Cardona), masia al municipi de Cardona (el Bages)
 El Vilà (Riner), masia al municipi de Riner (Solsonès)
 Can Vilà (Palafrugell), monument al municipi de Palafrugell (Baix Empordà)
 Can Vilà de Baix, monument al municipi de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Can Vilà de Dalt, monument al municipi de Cabanelles (Alt Empordà) 
 Biografies:
 Càstor Vilà i Custodio (Sabadell, 1884 - 1959), músic, pianista i compositor català
 Celedoni Vilà i Torroja o Saldoni Vilà (Reus, 1759-1821), argenter i arxiver català reusenc
 Dídac Vilà Rosselló (Barcelona, 1989), futbolista català 
 Enric Vilà i Armengol (Calonge, Empordà, 1911 - Torroella de Montgrí, 2007), fiscorn i compositor de sardanes
 Francesc Xavier Vilà i Mateu (Arenys de Mar, 1851 - Guam, Illes Mariannes, 1913), frare caputxí, bisbe titular d'Adraa i vicari apostòlic de Guam 
 Isabel Vilà i Pujol (Calonge, 1843 – Sabadell, 1896), republicana i sindicalista catalana
 Jaume Vilà, diversos personatges
 Joan Vilà, diversos personatges
 Josep Vilà i Ortonobes, dramaturg i locutor de ràdio 
 Josep Maria Vilà i Gandol (Sant Feliu de Guíxols, 1904 – Girona, 1937), compositor de sardanes
 Lluís Vilà i Vendrell (Banyoles, 1952- 2010), artista català 
 Manuel Vilà i Dalmau (Manlleu, 1887 — Tossa de Mar, 1954), poeta català
 Maria Assumpció Vilà Planas
 Pere Vilà Barceló (Girona, 1975), director de cinema i guionista 
 Ramon Vilà i Ferrer (Granollers, 1912 – 2003), músic de cobla i compositor de sardanes 
 Sara Vilà Galan (Rosselló, Segrià, 1979), política catalana diputada al Parlament de Catalunya per ICV-EUiA